20 francs, ou vingt francs fait référence à plusieurs pièces de monnaie ou billets de banque d'une valeur de 20 francs :

Numismatique

Franc français

Pièces de monnaie
 Émissions type courant :
 20 francs Turin (1929, 1932-1934 et 1936-1939)
 20 francs Guiraud (1950-1954)
 Vingt francs Mont-Saint-Michel (1992)

 Émissions de monnaies en or :
 20 francs Bonaparte (1802-1804)
 20 francs Napoléon (1804-1815)
 20 francs Charles X (1825-1830)
 20 francs Louis XVIII (1814-1824)
 20 francs Louis-Philippe  (1830-1848)
 20 francs Cérès (1849-1851)
 20 francs Génie Debout (1848-1849)
 20 francs Louis-Napoléon Bonaparte (1852)
 20 francs Napoléon III (1853-1870)
 20 francs Coq (20 francs Marianne) (1898-1914)
 20 francs Génie debout (1871, 1874-1879 et 1886-1898)

 Émissions commémoratives :
 Vingt francs Jeux Méditerranéens (1993)
 Vingt francs Pierre de Coubertin (1994)

Billets de banque
 20 francs bleu (1871)
 20 francs bleu-bistre (1874)
 20 francs Bayard (1916)
 20 francs Travail et Science (1939)
 20 francs Pêcheur (1942)
 20 francs Debussy (1980)

Franc belge

Franc suisse

Notes et références